Il singolare del torneo di tennis Dubrovnik Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Edgardo Massa che ha battuto in finale Tomas Behrend 6-3, 7-63.

Teste di serie 

Assente
 Santiago Ventura (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Roko Karanušić (secondo turno)

 Tomas Behrend (finale)
 Jan Frode Andersen (primo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (primo turno)
 Nicolas Devilder (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dubrovnik Challenger 2004